Thuderstrike es el nombre de dos personajes de ficción que aparecen en los cómics publicados por Marvel Comics. También es el nombre del arma asgardiana.

Historia

Eric Masterson 
Eric Masterson es el Thunderstrike original y una serie de 1993 en la que actuó. Eric Masterson es un arquitecto que conoció a Thor por primera vez. Después de su tiempo como anfitrión de Thor, Odin creó un arma que usaría Eric mientras toma el nombre Thunderstrike.

Kevin Masterson 
Kevin Masterson es el hijo de Eric Masterson. Existen dos versiones del personaje. El primero presentado apareció bajo la marca MC2 en la serie A-Next, una versión alternativa futura de los Vengadores. Una segunda versión del presente de la corriente principal Universo Marvel apareció más tarde.

Artículo 
Thunderstrike es una maza mágica que está hecha de místico uru metal, que es casi indestructible, creado por los Enanos Asgardianos Brokk y Eitri, y Odin le dio los siguientes encantamientos. Estampar la maza revierte Thunderstrike a la forma humana mortal de Eric, vestida con la ropa que usó por última vez en esa forma, con cualquier daño físico completamente curado con la excepción de ciertos hechizos místicos como la Marca de la Muerte de Seth, mientras que la maza Thunderstrike se transforma en una bastón de madera. Al golpear con su bastón en el suelo, Eric Masterson se transformó de nuevo en su forma sobrehumana, barbudo y vestido con el atuendo de Thunderstrike, mientras que el bastón vuelve a ser la maza.

La maza en sí misma puede lanzarse a grandes distancias y regresar al punto desde donde es lanzada. Al lanzar la maza y agarrar la correa, Thunderstrike puede volar (aunque el cómic enfatiza que es mucho más rocoso y menos estable que el vuelo de Thor). Él puede usar la maza para disparar poderosas explosiones de energía mística. La maza mágicamente le permite sobrevivir a las condiciones adversas del espacio exterior, incluida su falta de oxígeno. La maza también se puede utilizar para rastrear varias fuentes de energía y tiene la capacidad de crear vórtices místicos para viajar de un lugar a otro.

En otros medios 
La maza Thunderstrike apareció en el episodio de Avengers: Secret Wars, "Todo Llega a su Fin". Después de que Loki fuera derrotado, Jane Foster devolvió a Mjolnir a Thor y Odin hizo una nueva arma para la forma de Thor de Jane Foster llamada Thunderstrike.

Referencias

Enlaces externos 
 Thunderstrike (item) en Marvel Wiki

Héroes de Marvel Comics
Objetos mágicos de Marvel Comics
Armas de Marvel Comics